Larry Brown (basketballer), een Amerikaanse basketbalcoach en voormalige basketballer
Larry Brown (schrijver), een Amerikaanse schrijver
Larry Brown (musicus), een Amerikaanse musicus